SMQ steht für:

 Sampit Airport (IATA-Flughafencode) in Indonesien
 Somerset Airport (FAA-Flughafencode) in den USA
 Social Marketing Quarterly, eine Fachzeitschrift im Bereich Social Marketing
 Standardised MedDRA Query, ein Begriff aus der klinischen Forschung

Abkürzung